Das indische Grabmal erster Teil - Die Sendung des Yoghi – film del 1921 diretto da Joe May
Das indische Grabmal zweiter Teil - Der Tiger von Eschnapur –  film del 1921 diretto da Joe May
Il sepolcro indiano (Das indische Grabmal) – film del 1938 diretto da Richard Eichberg
Il sepolcro indiano (Das indische Grabmal) – film del 1959 diretto da Fritz Lang